Таисия Литвиненко:
 Литвиненко, Таисия Иосифовна (род. 1935) — советская и украинская, режиссёр-постановщик театра, театральный педагог.
 Литвиненко, Таисия Порфирьевна (1929—2016) — советская и российская актриса.